Серия B 2018/2019 — 87-й сезон второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 24 августа 2018 года и закончился 9 июня 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Эмполи», «Парма» и «Фрозиноне», вышедшие в Серию А, а также «Виртус Энтелла», «Новара», «Про Верчелли» и «Тернана», вылетевшие в Профессиональную лигу. Кроме того, из лиги были исключены «Бари», «Чезена» и «Авеллино». Их заменили «Кротоне», «Эллас Верона» и «Беневенто», занявшие соответственно 19-е, 20-е и 20-е места в Серии А, а также команды Серии C «Ливорно» (1-е место в Группе А), «Падова» (1-е место в Группе B), «Лечче» (1-е место в Группе C) и «Козенца» (победитель плей-офф).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф за выход в Серию А

Предварительный раунд

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финалы

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика и профиль чемпионата на сайте transfermarkt.it 
 Чемпионат на сайте gazzetta.it 

2018/2019
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2018/2019